Шаталов (Шаталова) — російське прізвище. Відомі носії:

Шаталов 
 Шаталов Анатолій Степанович — український скульптор.
 Шаталов Віктор Федорович — радянський, український вчитель-новатор. Заслужений учитель УРСР (1987). Народний вчитель СРСР (1990).
 Шаталов Володимир Олександрович — льотчик-космонавт СРСР, здійснив три польоти в космос. Генерал-лейтенант запасу.

Шаталова 
 Шаталова Галина Сергіївна — лікар-нейрохірург, кандидат медичних наук; вчитель здорового способу життя, автор міжнародно відомої Системи природного оздоровлення.
 Шаталова Марія Юріївна — українська легкоатлетка, що спеціалізується на бігу з перешкодами, учасниця Олімпійських ігор 2016 року.

російські прізвища